Liste der Monuments historiques in Le Mesnil steht für:

 Liste der Monuments historiques in Le Mesnil-Amelot
 Liste der Monuments historiques in Le Mesnil-Aubry
 Liste der Monuments historiques in Le Mesnil-Saint-Denis
 Liste der Monuments historiques in Le Mesnil-en-Thelle
 Liste der Monuments historiques in Le Mesnil-le-Roi